Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2002 utspelade sig mellan 30 augusti och 15 september i Berlin, Bremen, Dresden, Leipzig, Münster, Riesa, Schwerin och Stuttgart i Tyskland. I turneringen deltog 24 lag. Italien vann finalen över USA och blev därigenom världsmästare för första gången.

Arenor

Deltagande lag

Grupper

Första fasen

Grupp A - Münster

Resultat

Sluttabell

Grupp B - Schwerin

Resultat

Sluttabell

Grupp C - Riesa och Dresden

Resultat

Sluttabell

Grupp D - Leipzig

Resultat

Sluttabell

Andra fasen

Grupp E - Bremen och Münster

Resultat

Sluttabell

Grupp F - Stuttgart

Resultat

Sluttabell

Grupp G - Riesa

Resultat

Sluttabell

Slutspelsfasen

Finalspel

Resultat

Spel om 5-8:e plats

Resultat

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser 

2002
Sportåret 2002
Internationella volleybolltävlingar i Tyskland
2002 i Tyskland
Volleybollsäsongen 2002/2003